Granbergsträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Granbergsträsket, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (1,22 km²)
Granbergsträsket, Norrbotten, sjö i Överkalix kommun,  (13,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn